Querville est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Querville, ancienne commune française, absorbée en 1840 dans Biéville-Quétiéville, en Normandie, France.
 Manoir de Querville, manoir inscrit aux Monuments historiques, sur la commune de Prêtreville en Normandie.

Personnalités 

 Jean-Marie Querville, résistant, Compagnon de la Libération, amiral français.

Notes et références